Iwate (prefectuur), een Japanse prefectuur
 Iwate (district), een district in de gelijknamige prefectuur
 Iwate (gemeente), een gemeente in het gelijknamige district
 Iwate (kruiser), een Japanse kruiser